Enrique Casimiro I de Nassau-Dietz (Arnhem, 21 de enero de 1612 - Hulst, 13 de julio de 1640) fue un noble neerlandés de la Casa de Nassau. Fue conde de Nassau-Dietz y estatúder de Frisia, Groninga y Drente.

Biografía 
Era el hijo mayor del conde Ernesto Casimiro de Nassau-Dietz y de Sofía Eduviges de Brunswick-Luneburgo, y, como su padre, murió en combate.

Enrique Casimiro fue bautizado en Arnhem. El embajador inglés sir Edward Cecil trajo regalos de un armario con platos dorados, un collar de diamantes con un relicario, caballos y una enagua bordada para Sofía Eduviges, siendo esta la sobrina de la reina consorte británica Ana de Dinamarca.

El 12 de julio de 1640, fue herido en Sint Jansteen durante la batalla de Hulst, ganada por los españoles. Enrique Casimiro murió el día siguiente y fue sepultado en Leeuwarden. Soltero y sin descendencia, fue sucedido por su hermano menor Guillermo Federico, del cual desciende la actual familia real de los Países Bajos. Su muerte en Hulst , a los 28 años, provocó una serie de homenajes a su nombre y la batalla en la que murió. El Rijksmuseum conserva una camiseta manchada de sangre en la colección que supuestamente usó cuando fue herido. Del mismo modo, el agujero de bala en el sombrero de su padre también se guarda allí para la posteridad.

Antepasados

Referencias 

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XVII